

Избранное кино

Мировое кино 
 «Багдадский вор»/The Thief of Bagdad, Великобритания (реж. Александр Корда)
 «Великий диктатор»/The Great Dictator, США (реж. Чарли Чаплин)
 «Вечный жид»/Der Ewige Jude, Германия (реж. Хипплер Фриц)
 «Гроздья гнева»/The Grapes of Wrath, США (реж. Джон Форд)
 «Двадцать один день»/21 Days, Великобритания (реж. Бэзил Дин)
 «Доктор Циклоп»/Dr. Cyclops, США (реж. )
 «Дорога на Санта-Фе»/Santa Fe Trail, США (реж. Майкл Кёртис)
 «Еврей Зюсс»/Jud Süß, Германия (реж. Файт Харлан)
 «Его девушка Пятница»/His Girl Friday, США (реж. Говард Хоукс)
 «Знак Зорро»/The Mark of Zorro, США (реж. Рубен Мамулян)
 «Морской ястреб»/The Sea Hawk, США (реж. Майкл Кёртис)
 «Мост Ватерлоо»/Waterloo Bridge, Великобритания (реж. Мервин Лерой)
 «Одна ночь в тропиках»/One Night in the Tropics, США (реж. А. Эдвард Сазерленд)
 «Ребекка»/Rebecca, США (реж. Альфред Хичкок)
 «Филадельфийская история»/The Philadelphia Story, США (реж. Джордж Кьюкор)
 «Человек с Запада»/The Westerner'', США (реж. Уильям Уайлер)

Советское кино

Игровое

Фильмы Азербайджанской ССР 
 Новый горизонт (реж. Григорий Брагинский, Ага-Рза Кулиев).

Фильмы Армянской ССР 
 Люди нашего колхоза (р/п. Арташес Ай-Артян).
 Храбрый Назар (р/п. Амасий Мартиросян).

Фильмы БССР 
 Моя любовь (р/п. Владимир Корш-Саблин).

Фильмы Грузинской ССР 
 Девушка из Хидобани (р/п. Диомиде Антадзе).
 Девушка с того берега (р/п. Лео Эсакия).
 Дружба (р/п. Семён Долидзе).
 Запоздалый жених (р/п. Коте Микаберидзе).
 Родина (р/п. Николай Шенгелая и Диомиде Антадзе).

Фильмы РСФСР 
 «60 дней» («Командиры запаса»), (реж. Михаил Шапиро)
 «Аринка», (реж. Юрий Музыкант и Надежда Кошеверова)
 «Асаль», (реж. Михаил Егоров, Борис Казачков)
 «Бабы», (реж. Владимир Баталов)
 «Брат героя», (реж. Юрий Васильчиков)
 «Будни», (реж. Борис Шрейбер)
 «Веселей нас нет» («Рубиновые звезды»), (реж. Александр Усольцев-Гарф)
 «Весенний поток», (реж. Владимир Юренев)
 «Ветер с востока», (реж. Абрам Роом)
 «Возвращение», (реж. Ян Фрид)
 «Галя», (реж. Надежда Кошеверова)
 «Гибель «Орла»», (реж. Василий Журавлёв)
 «Дурсун», (реж. Евгений Иванов-Барков)
 «Закон жизни», (реж. Александр Столпер, Борис Иванов)
 «Концерт на экране», (реж. Семён Тимошенко)
 «Концерт-вальс», (реж. Михаил Дубсон, Илья Трауберг)
 «Кубанцы», (реж. Матвей Володарский)
 «Кутузов и Суворов», (реж. Всеволод Пудовкин)
 «Любимая девушка», (реж. Иван Пырьев)
 «Майская ночь», (реж. Николай Садкович)
 «Макар Нечай», (реж. Владимир Шмидтгоф-Лебедев)
 «Мои университеты», (реж. Марк Донской)
 «Музыкальная история», (реж. Александр Ивановский и Герберт Раппапорт)
 «На дальней заставе», (реж. Евгений Брюнчугин)
 «На путях», (реж. Наум Трахтенберг)
 «Небеса», (реж. Юрий Тарич)
 «Обыкновенное дело», (реж. Захид Сабитов)
 «Осень», (реж. Фридрих Эрмлер, Исаак Менакер)
 «Переход», (реж. Александр Иванов)
 «Преступление и наказание», (реж. Павел Коломойцев)
 «Приятели» («Друзья расстались»), (реж. Михаил Гавронский)
 «Разгром Юденича (Эпизод из героической обороны Петрограда)», (реж. Павел Петров-Бытов)
 «Райхан», (реж. Моисей Левин)
 «Салават Юлаев», (реж. Яков Протазанов)
 «Светлый путь», (реж. Григорий Александров)
 «Семнадцатилетние», (реж. Мирон Билинский)
 «Сибиряки», (реж. Лев Кулешов)
 «Случай в вулкане» («Отчаянная голова»), (реж. Евгений Шнейдер, Лев Кулешов)
 «Старый наездник», (реж. Борис Барнет)
 «Суворов», (реж. Всеволод Пудовкин, Михаил Доллер)
 «Тимур и его команда», (реж. Александр Разумный)
 «Цена жизни», (реж. Николай Тихонов)
 «Член правительства», (реж. Иосиф Хейфиц, Александр Зархи)
 «Яков Свердлов», (реж. Сергей Юткевич)

Фильмы УССР 
 Большая жизнь (р/п. Леонид Луков).
 Пятый океан (р/п. Исидор Анненский).

Документальное 
 «Буковина — земля Украинская», (реж. Александр Довженко, Юлия Солнцева).
 «День нового мира», (реж. Роман Кармен, Михаил Слуцкий)
 «Кино за 20 лет», (реж. Эсфирь Шуб, Всеволод Пудовкин)
 «Линия Маннергейма», (реж. Валерий Соловцов, Василий Беляев)
 Освобождение (р/п. Александр Довженко и Юлия Солнцева).
 «По сталинским местам», (реж. Дмитрий Дубинский)
 «Страна радости», (реж. Левон Исаакаян, Гурген Баласанян)
 «У тёплого моря», (реж. Николай Соловьёв)
 «Эксперименты по оживлению организма», (реж. Д.И. Яшин)

Мультипликационное 
 «В кукольной стране», (реж. Вячеслав Левандовский, Георгий Елизаров)
 «И мы на олимпиаду», (реж. Владимир Сутеев)
 «Ивась», (реж. Иван Иванов-Вано)
 «Любимые герои», (реж. Дмитрий Бабиченко)
 «Медвежонок», (реж. Пётр Носов, Александр Евмененко, Ольга Ходатаева)
 «Сказка о глупом мышонке», (реж. Михаил Цехановский)
 «Сказка о попе и его работнике Балде», (реж. Пантелеймон Сазонов)
 «Цирк», (реж. Александр Синицын, Виталий Сюмкин)

Лидеры проката 
 «Музыкальная история», (реж. Александр Ивановский и Герберт Раппапорт) — 7 место, 17.9 млн зрителей

Персоналии

Родились 
 22 января — Джон Хёрт, британский киноактёр.
 20 февраля — Павел Лебешев, советский и российский кинооператор и актёр.
 3 марта — Георгий Мартынюк, советский и российский актёр театра и кино.
 10 марта — Чак Норрис, американский киноактёр и мастер боевых искусств.
 13 апреля — Владимир Косма, французский скрипач, дирижёр и композитор кино.
 17 апреля — Тойво-Пеэт Пукс, эстонский кинорежиссёр-документалист, сценарист, продюсер и монтажёр.
 25 апреля — Михаил Кононов, советский и российский актёр.
 22 апреля — Мари Жозе Нат, французская актриса.
 25 апреля — Аль Пачино, американский актёр.
 11 мая — Жанна Прохоренко, советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР.
 15 мая — Светлана Светличная, советская и российская актриса театра и кино.
 12 июля — Аня Брайен, норвежская кинорежиссёр, сценарист и актриса.
 31 июля — Иван Ничев, болгарский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и педагог.
 3 августа — Мартин Шин, американский актёр.
 10 августа — Вениамин Смехов, советский и российский актёр.
 11 сентября — Брайан Де Пальма, американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 6 октября — Виктор Павлов, советский и российский актёр театра и кино.
 19 октября — Майкл Гэмбон, британский киноактёр.
 6 ноября — Алла Сурикова, советский и российский кинорежиссёр и сценарист, Народная артистка России.
 22 ноября — Терри Гиллиам, американский кинорежиссёр, сценарист, актёр, мультипликатор, художник. Участник известной британской комик-группы Монти Пайтон.
 27 ноября — Брюс Ли, мастер восточных единоборств, американский и гонконгский актёр, режиссёр, постановщик боевых сцен.

Скончались 
 27 февраля — Зофья Чаплиньская, польская актриса театра и кино.

См. также 
 Список фильмов США 1940 года

Примечания

Ссылки 
 IMDb — здесь можно найти даты выхода в прокат фильмов по странам:
 США
 Франция
 Великобритания
 СССР